Osaka (stad)
 Osaka (prefectuur)
 Osaka (nummer), nummer van The Shoes uit 1970